Meloun může být:

 meloun – druh plodové zeleniny
 meloun – echolokační orgán některých kytovců
 meloun – hovorově jeden milion korun

místo
 Dům U Zlatého melounu – dům čp. 432 na Starém Městě v Praze

příjmení
 Bedřich Meloun (1924–2008) – český biochemik
 Karel Meloun (* 1950) – český sochař a restaurátor
 Vladimír Meloun (1926–2009) – český stavební inženýr a hudebník

Externí odkazy